Lando ist ein Name oder Familienname folgender Personen: 

 Lando (Graffitikünstler) (* 1974), deutscher Graffiti-Writing-Künstler
 Lando (Papst), Papst von 913 bis 914
 Andreas Lando  (um 1525–nach 1561), deutscher Kirchenmusiker, Kreuzkantor in Dresden
 Athanasio Lando (1660), griechischer Erbauungsschriftsteller
 Joe Lando (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Maxim Lando (* 2002), amerikanischer Pianist
 Michele di Lando (1343–1401), italienischer Tucharbeiter, Beteiligter am Ciompi-Aufstand
 Ole Lando (1922–2019), dänischer Rechtswissenschaftler
 Ortensio Lando (um 1512–nach 1556), italienischer Humanist und Schriftsteller
 Peter Lando (* vor 1989), Szenenbildner
 Pietro Lando (um 1462–1545), 78. Doge der Republik Venedig zwischen 1538 und 1545
 Saskia de Lando (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Lando Norris (* 1999), britischer Rennfahrer

Lando steht für:
 Lando (South Carolina), Stadt in den USA
 Lando (Pferd), ein deutsches Galopprennpferd
 Lando Calrissian, Figur aus den Star-Wars-Filmen
 bzw. Namensursprung von Landenhausen, einem Ortsteil der Gemeinde Wartenberg (Hessen) 
 Lando (Musik), Rhythmus der Afro-Peruanischen Musik

Siehe auch:
 Landow